Сазы́кин, Созы́кин — русская фамилия, образованная от «Сазы́ка» — уменьшительной формы мужского крестильного имени Созонт (от  — «спасающий»).

Известные носители 
 Сазыкин, Алексей Георгиевич (1943—2005) — российский монголовед, крупнейший специалист в области монгольской текстологии.
 Созыкин, Андрей Григорьевич (1925—1982) — советский государственный деятель, Председатель Государственного комитета РСФСР по труду.
 Сазыкин, Валентин Васильевич (1937—2006) — организатор российской промышленности синтетического каучука, генеральный директор ассоциации «Синтезкаучук».
 Созыкин, Виктор Михайлович (1927—2003) — бригадир слесарей-монтажников треста «Уралэнергомонтаж», Герой Социалистического Труда.
 
 Созыкин, Павел Валерьевич (род. 1987) — российский яхтсмен, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы 2015 года.

См. также 
 Сазыкино